Ministerio de Vivienda puede referirse a:
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (2002-2011)
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia (desde 2011)
Ministerio de la Vivienda de España
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay
Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat en Venezuela
Ministerio de Desarrollo Territorial y hábitat en Argentina